Clerici ist der Familienname folgender Personen:

 Antonella Clerici (* 1963), italienische Fernsehjournalistin und Fernsehmoderatorin
 Carlo Clerici (1929–2007), italienisch-schweizerischer Radrennfahrer
 Christian Clerici (* 1965), österreichischer Fernsehmoderator
 Fabrizio Clerici (1913–1993), italienischer Maler und Architekt
 Gianfranco Clerici (* 1941), italienischer Drehbuchautor
 Gianni Clerici (1930–2022), italienischer Tennisjournalist, Kolumnist und Autor
 Italo Clerici (1901–1956), italienischer Schauspieler
 Sergio Clerici (* 1941), brasilianischer Fußballspieler

sowie der Name des italienischen Adelsgeschlechts
 Clerici (Adelsgeschlecht)